Sanda peut faire référence à :

Toponyme 

 Sanda, une île d'Écosse
 Sanda, une ville du Japon
 Sanda, une localité de l'île suédoise de Gotland
 Sanda, une localité suédoise de la commune de Strängnäs
 Sanda, un village du département et la commune rurale de Boudry dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.

Patronyme 
 Joseph Sanda (1985-2020), un coureur cycliste camerounais.

Pseudonyme 

 Dominique Sanda (1951-), une actrice française.

Cinéma 

 Sanda un film sud-coréen réalisé par Park Jungbum en 2014

Sports 
 le sanda, un art martial chinois

Voir aussi 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme